De  FA Community Shield 2007 (ook bekend als de McDonald's FA Community Shield om sponsorredenen) was de 85e FA Community Shield, een jaarlijkse Engelse voetbalwedstrijd georganiseerd door de Engelse voetbalbond (The Football Association) en werd gespeeld tussen de winnaars van de Premier League en de FA Cup van vorig seizoen.

De wedstrijd werd gespeeld in het gloednieuwe Wembley Stadium te Londen op 5 augustus 2007 door Manchester United, dat in het seizoen 2006/2007 de Premier League won, en Chelsea, de winnaar van de FA Cup in 2007. In een strafschoppenserie misten alle Chelsea-spelers, onder wie vaste strafschopnemer Frank Lampard. Manchester United won de serie met 0−3. Edwin Van der Sar stond onder de lat bij United.

Wedstrijd

Zie ook 
 Engels voetbalkampioenschap 2006/07
 Finale FA Cup 2007
 Finale League Cup 2007

FA Community Shield
Sportevenement in Londen
Supercup voetbal in 2007